Астурьянос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 42,76 км². Население — 260 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Саморы